Саскачеван може да се отнася за:
 Саскачеван (провинция) - канадска провинция;
 Саскачеван (река) - река в Канада.